Surtees (s polnim imenom Surtees Racing Organisation) je nekdanje britansko moštvo in konstruktor Formule 1, ki ga je ustanovil nekdanji svetovni prvak Formule 1 John Surtees in je dirkalo med sezonama  in . V tem času so nastopili na 119 dirkah ter osvojili 64 prvenstvenih točk.  Najuspešnejša sezona za Surtees je bila sezona 1972, ko so z 18-imi točkami v konstruktorskem prvenstvu zasedli peto mesto. Mike Hailwood je z drugim mestom na Veliki nagradi Italije dosegel prvo uvrstitev moštva na stopničke, drugo in zadnjo pa je za tretje mesto osvojil Carlos Pace na Veliki nagradi Avstrije v sezoni 1973.

Dirkači

 Andrea de Adamich
 Conny Andersson
 Rene Arnoux
 Derek Bell
 Hans Binder
 Vittorio Brambilla
 Luiz Bueno
 Jose Dolhem
 William Ferguson
 Carlo Franchi
 Beppe Gabbiani
 Divina Galica
 Mike Hailwood
 Brian Henton
 Jean-Pierre Jabouille
 Alan Jones
 Rupert Keegan
 Leo Kinnunen
 Helmuth Koinigg
 Gijs van Lennep
 Lamberto Leoni
 John Love
 Brett Lunger
 Jochen Mass
 Dave Morgan
 Carlos Pace
 Larry Perkins
 Henri Pescarolo
 Sam Posey
 Dieter Quester
 Brian Redman
 Tim Schenken
 Vern Schuppan
 Rolf Stommelen
 John Surtees
 Noritake Takahara
 Patrick Tambay
 Tony Trimmer
 John Watson

Popoln pregled rezultatov

Rezultati moštva Surtees
(legenda)

Rezultati ostalih moštev s Surteesovimi dirkalniki
(legenda)

Konstruktorji Formule 1
Surtees